Nowa Partia – partia polityczna na Łotwie
 Nowa Partia – serbska partia polityczna.
 Nowa Partia – partia polityczna na Tajwanie
 Nowa Partia – partia polityczna z lat 1930. w Wielkiej Brytanii